Moseley Old Hall pode referir-se a um dos seguintes palácios rurais ingleses:

 Moseley Old Hall (Cheadle)
 Moseley Old Hall (Wolverhampton)

Desambiguação